Nemzeti Bajnokság I 1924—1925 — 22-й розіграш першості Угорщини Переможцем ліги став МТК, для якого загалом це була дванадцята перемога у чемпіонатах країни і десята поспіль. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник МТК Дьордь Мольнар з показником у 21 м'яч.

Володарем Кубку Угорщини 1925 року також став МТК .

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склади команд

Склад чемпіона

Бомбардири

Найкращий гравець року

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1924-25 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1924-25 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1924-25 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1925